Cornwallis (Canada); een eiland in de Canadese Arctische Archipel
Cornwallis (Australië); een eiland in de Straat Torres, Queensland, Australië
Cornwallis (Zuidelijke Shetlandeilanden); een eiland in de Zuidelijke Shetlandeilanden
William Cornwallis; een Britse admiraal
Cornwall Cornwallis is de verouderde Nederlandse naam